Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в 1/4 финала Мировой группы и победившими в Мировой группе II.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2010 году; проигравшие - в Мировой группе II.

Игры

Испания — Сербия

Франция — Словакия

Германия — Китай

Аргентина — Украина

См. также 
 Кубок Дэвиса 2009. Плей-офф Мировой Группы

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф